Nueva Independencia ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Nueva Independencia (Ángel Albino Corzo) in Chiapas
 Nueva Independencia (Frontera Comalapa) in Chiapas
 Nueva Independencia (Motozintla) in Chiapas
 Nueva Independencia (La Unión) in Tamaulipas